Hardin County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hardin County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000242
 Hardin County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 79001863